Села:
 Поляниця — Івано-Франківська область, Болехівська міська рада;
 Поляниця — Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада, біля села розташований гірськолижний курорт Буковель;
Заказник:
 Поляниця — Івано-Франківська область, Яремчанська міська рада;
Місто:
 Поляниця-Здруй — курортне місто в Польщі.